Mitch kan syfta på:

 Mitch (namn) – kortform av Mitchell
 Mitch (sång) – låt av Paul Heaton från albumet Fat Chance
 Mitch (TV-serie) – brittisk TV-serie från 1983 med John Thaw i huvudrollen
 Mich Nagar – en administrativ by i Sri Lanka
 Lac Mich – en sjö i Kanada
 Orkanen Mitch – en tropisk cyklon som drabbade västra Karibien och Centralamerika i slutet av oktober och början av november 1998